La Spagna nell'antichità si può intendere:
 Spagna preromana
 Spagna romana